Президенти-Кастелу-Бранку (Парана) — муниципалитет в Бразилии.
 Президенти-Кастелу-Бранку (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии.